Ломбе () — английская и африканская фамилия.

Известные носители:
 Ломбе, Джон (1693—1722) — британский предприниматель XVIII века.
 Ломбе, Карл (род. 1986) — камерунский и армянский футболист.

 Ломбе — коммуна во Франции, департамент Тарн